Мичинес:
 Мичинес — один из Фарерских островов.
 Мичинес — деревня на одноимённом острове.

См. также 
 Йёнсен-Мичинес, Сомаль (Sámal Joensen-Mikines) — фарерский художник.
 Микинес